Aghems peut désigner :
 Aghems ou Wums, une population du Cameroun.

Aghem peut désigner :
 aghem, une langue parlée par les Aghems.